Federal Capital Territory kan syfta på följande platser:

Australien 

 Australian Capital Territory, delstat,

Nigeria 

 Federal Capital Territory, delstat, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar